Posthuma ist der Familienname folgender Personen:

 Ard Posthuma (* 1942), niederländischer Übersetzer
 Carst Posthuma (1868–1939), niederländischer Cricketspieler
 Folkert Posthuma (1874–1943), niederländischer Landwirtschaftsminister
 Jacobus Lijkle Posthuma (* 1968), niederländischer Politiker
 Jan Posthuma (* 1963), niederländischer Volleyballspieler
 Jelle Posthuma (* 1990), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Joost Posthuma (* 1981), niederländischer Radrennfahrer
 Laura Posthuma (* 1980), niederländische Ruderin

Siehe auch:
 Posthumus (veraltete Bezeichnung für nach dem Tod des Vaters geborene Söhne; Posthuma für Töchter)
 posthum (nach dem Tod)